Адай-Хох () — вершина Головного хребта Великого Кавказу на південь від Цейського льодовика, в Північній Осетії. Висота 4 408 м.

Література 
 Географический энциклопедический словарь. Москва. «Советская энциклопедия». 1989. стор. 13

Гірські вершини Північної Осетії
Гірські вершини Кавказу
Чотиритисячники